La princesa Eugenia (nacida Eugenie Victoria Helena; 23 de marzo de 1990, Londres, Reino Unido) es la segunda y última hija de los duques de York, Andrés y Sarah. Por vía paterna, como nieta de la reina Isabel II es princesa del Reino Unido desde su nacimiento, miembro de la familia real británica y sobrina del rey Carlos III. Actualmente se desempeña como realizadora, mecenas y como directora artística. Está casada con Jack Brooksbank desde 2018.

Biografía

Nacimiento y familia 
La princesa Eugenia nació en el Hospital Portland, en Londres, el 23 de marzo de 1990. Su padre es el príncipe Andrés, duque de York, el tercer hijo y el segundo varón de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su madre es Sarah, duquesa de York, hija del difunto Ronald Ivor Ferguson y de la fallecida Susan Barrantes (anteriormente, Susan Mary Wright). Tiene una hermana mayor, la princesa Beatriz de York, nacida en 1988. 

Sus nombres, así como títulos y tratamiento real, fueron anunciados siete días después de su nacimiento.

Sus padres se separaron en 1992 y se divorciaron definitivamente en 1996, cuando ella tenía 6 años. Ambos han mantenido una relación amistosa desde entonces, y desde el primer momento tuvieron la custodia compartida de sus dos hijas.

Bautismo 
Fue bautizada el 23 de diciembre de 1990, en la iglesia de Santa María Magdalena de Sandringham, siendo la primera bebé real en tener un bautizo público. Además, es la única nieta de la reina Isabel II que no recibió las aguas bautismales en la fuente bautismal Lily. Fue bautizada por el obispo de Norwich y sus padrinos fueron James Ogilvy (primo segundo de su padre); el capitán Alastair Ross; la señora Sue Ferguson (su abuelastra); la señora Julia Dodd-Noble, y la señorita Louise Blacker. 

Nombres 

 Eugenia (Eugenie): En honor a la reina Victoria Eugenia de España, nieta de la reina Victoria del Reino Unido. 
 Victoria: En honor a la reina Victoria del Reino Unido. 
 Elena (Helena): En honor a la princesa Elena del Reino Unido.

Educación 
Empezó su etapa escolar en 1992, acudiendo a la escuela de párvulos Winkfield Montessori en Surrey. El año siguiente y hasta 1995, asistió al colegio Upton House School, en Windsor. Después, asistió al colegio de Coworth Park en Surrey, desde 1995 hasta 2001; y a St. George School desde 2001 hasta 2003. Realizó sus estudios de secundaria en el internado Marlborough College, en Wiltshire. Tras finalizar la secundaria, en 2008, la princesa se tomó un año sabático antes de empezar sus estudios universitarios. Eugenia estudió historia del arte y literatura inglesa en la Universidad de Newcastle, donde se licenció en 2012.

Carrera profesional 
Tras licenciarse, estuvo un período de prácticas en la sede de Londres de la prestigiosa casa de subastas Christie's.

En 2013 se mudó a Nueva York, Estados Unidos, para trabajar para la firma Paddle8; una galería de arte en la que se celebran subastas de obras de arte en línea. Alexander Gilkes, dueño de la firma, mantiene desde hace tiempo amistad con Eugenia. El tiempo que trabajó ahí cobró el equivalente a 1.500 euros netos al mes (30.000 euros brutos al año).

En julio de 2015, se trasladó de nuevo a Londres, para trabajar como ayudante de dirección de la galería de arte Hauser & Wirth, situada en la capital británica. En 2017 fue ascendida a directora de la galería.

Salud 
En octubre de 2002, la princesa Eugenia, entonces de doce años de edad, se sometió a una importante operación de cirugía en la columna vertebral en la Royal National Orthopaedic Hospital de Londres para corregir su escoliosis. Recuperada totalmente, no se espera que pase por ninguna otra operación.

Matrimonio

Compromiso 
El 22 de enero de 2018 fue anunciado el compromiso de la princesa con el hombre de negocios Jack Christopher Stamp Brooksbank, tras siete años de relación. Ambos se conocieron a través de amigos en común en un resort de esquí en Verbier, Suiza; ciudad en la que Brooksbank trabajaba en ese momento. Brooksbank le pidió matrimonio mientras estaban de vacaciones en Nicaragua. 

Hasta 2018, solía vivir en el Royal Lodge con su familia. En abril de 2018 y como anticipación a la boda, la pareja se mudó al palacio de Kensington.

Matrimonio y descendencia 

La boda real entre Eugenia de York y Jack Brooksbank tuvo lugar el 12 de octubre de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor; la misma en la que antes se habían casado otros miembros de la familia real como el príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles, el príncipe Eduardo y Sophie Rhys-Jones, el príncipe Enrique y Meghan Markle, o Peter Phillips y Autumn Kelly. 

Después de su boda conserva el título de princesa y su título territorial, "de York". Su marido no recibió ningún título por parte de la reina Isabel II.

Descendencia 
El 25 de septiembre de 2020 el Palacio de Buckingham anunció que la princesa se encontraba embarazada de su primer hijo, que nacería a principios de 2021. Desde octubre hasta diciembre de ese año residieron en Frogmore Cottage.  En diciembre volvieron al Palacio de Kensington, como preparación a la llegada de su hijo.

El 9 de febrero de 2021, en un comunicado emitido desde el palacio de Buckingham, se hizo público que la princesa había dado a luz a un niño a las 8:55, en el Hospital Portland de Londres. El 20 de febrero de ese año se anunció que su nombre era August Philip Hawke Brooksbank. El niño ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico.

El bautizo de August tuvo lugar en la Capilla Real de Todos los Santos de Windsor Great Park el 21 de noviembre de 2021 (junto a su primo, Lucas Tindall).

En enero de 2023 anunció que estaba embarazada por segunda vez y que daría a luz en verano de ese año.

Princesa del Reino Unido 

Eugenia no llevaba a cabo muchas funciones oficiales reales, y no recibía ninguna compensación económica por parte de la anterior reina. Aun así, hace apariciones con la Familia Real en acontecimientos importantes para el país como bodas de la familia, la ceremonia Trooping the Colour y la celebración del aniversario de la reina, entre otros compromisos. 

Sus pocas apariciones públicas suelen estar relacionadas con organizaciones benéficas con las que colabora, entre las que se encuentran Teenage Cancer Trust y Children in Crisis. En 2012, esta última se fusionó con la organización Street Child, de la que Eugenia es embajadora. Su primer acto en solitario fue en 2008, donde inauguró un departamento de la asociación Teenage Cancer Trust en Leeds. En junio de 2016 fue nombrada embajadora de dicha organización junto a su hermana.

Desde abril de 2012 es embajadora del Hospital's Redevelopment Apeeal. También es embajadora del Teatro Coronet desde noviembre de 2016, de la Escuela Europea de Osteopatía desde abril de 2017, y de la ONG Elephant Family, que está presidida por sus tíos, el rey Carlos III y la reina Camila. En 2014, junto a la joyería Daisy London Jewellery, diseñó un brazalete de edición limitada cuyos beneficios fueron donados al Hospital Royal National Orthopaedic. 

En enero de 2013, junto a su hermana Beatriz, visitó Berlín y Hannover para llevar a cabo diversos compromisos. Entre ellos, representaron a la reina Isabel II en la reapertura del antiguo Palacio Real de Herrenhausen, que fue bombardeado por la Fuerza Real Aérea durante la Segunda Guerra Mundial.

En 2017 se convirtió en embajadora del Artemis Council de Nueva York, para potenciar y apoyar a las mujeres artistas. En 2018 empezó a ser embajadora del Proyecto 0, una organización benéfica que, junto con Sky Ocean Rescue, se centra en proteger los océanos de los residuos plásticos. En julio de 2018, como directora del Colectivo Anti-Esclavitud, la princesa dio un discurso para tratar el final de la esclavitud moderna en la sede central de la ONU en Nueva York, en el marco del NEXUS Global Summit.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 

  23 de marzo de 1990 - 12 de octubre de 2018: Su Alteza Real la princesa Eugenia de York.
12 de octubre de 2018 - presente: Su Alteza Real la princesa Eugenia, señora Brooksbank.

Armas

Estandartes

Ancestros

Línea de Sucesión 

{| class="wikitable" align="center" width=100% border="1"
| width="30%" align="center"|Precedido por:Sienna Mapelli Mozzi
| width="40%" align="center"|Línea de sucesión al trono británico11
| width="30%" align="center"|Sucesor:August Brooksbank'|-
|}

 Referencias 

 Enlaces externos 

 Página oficial de la Princesa Eugenia (en inglés)
 Teenage Cancer Trust Patrons (en inglés)
 Street Child | Meet the team (en inglés)
 Artemis Council Leadership (en inglés'')

Nobles de Reino Unido
Familia Mountbatten-Windsor
Casa de Windsor
York, Eugenia
Alumnado de la Universidad de Newcastle upon Tyne